Гизанде:

 Гизанде — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Гизанде — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру.